Lakka ist

in Finnland der Name
 für die Moltebeere und
 der daraus bereiteten Spirituose Lakka

in Griechenland der Name verschiedener Orte, Lakka ( )

der Ortschaften:
 Lakka (Symbolitia) im Gemeindebezirk Symbolitia der Gemeinde Egialia, Region Westgriechenland
 Lakka (Paxi) auf der Ionischen Insel Paxos
 Lakka (Pella) im Gemeindebezirk Kyrros der Gemeinde Pella, Region Zentralmakedonien

der Dörfer:
 Lakka (Georgios Karaiskakis) im Gemeindebezirk Georgios Karaiskakis der Gemeinde Georgios Karaiskakis, Region Epirus
 Lakka (Egio) im Gemeindebezirk Egio der Gemeinde Egialia, Region Westgriechenland
 Lakka (Igoumenitsa) im Gemeindebezirk Igoumenitsa der Gemeinde Igoumenitsa, Region Epirus

der Name eine Stadt in Sierra Leone, siehe Lakka (Sierra Leone)

Lakka ist der Familienname folgender Personen:

 Elmo Lakka (* 1993), finnischer Hürdenläufer